Uljaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Uljanowka) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Uljaniwka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Uljaniwka (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Uljaniwka (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Uljaniwka (Slawuta)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Uljaniwka (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Uljaniwka (Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Uljaniwka (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Uljaniwka (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petrykiwka, siehe Uljaniwka (Petrykiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Uljaniwka (Wassylkiwka)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj, siehe Uljaniwka (Perejaslaw-Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra, siehe Uljaniwka (Skwyra)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez, siehe Uljaniwka (Bobrynez)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Uljaniwka (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Uljaniwka (Oleksandrija)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Rowenky, siehe Uljaniwka (Rowenky)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske, siehe Uljaniwka (Bratske)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Uljaniwka (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa, siehe Uljaniwka (Nowa Odessa)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, siehe Uljaniwka (Beresiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka, siehe Uljaniwka (Iwaniwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman, siehe Uljaniwka (Lyman)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Okny, siehe Uljaniwka (Okny)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Uljaniwka (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Uljaniwka (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Uljaniwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Romaniw, siehe Uljaniwka (Romaniw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Uljaniwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Uljaniwka (Konotop)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Mankiwka, siehe Uljaniwka (Mankiwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Uljaniwka (Bar)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil, siehe Uljaniwka (Jampil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez, siehe Uljaniwka (Lypowez)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Tultschyn, siehe Uljaniwka (Bohoduchiw)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Uljaniwka (Tultschyn)

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Oleksandriwske (Kehytschiwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Satschepyliwka, siehe Oljaniwka (Satschepyliwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Hawryliwka (Isjaslaw)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Jucht
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Malyniwka (Pokrowsk)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Mykolajiwka (Mykolajiw)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Knjascha Luka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Petraschiwka (Poltawa)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Wosnessenske (Tschernihiw)
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska, siehe Wyschnewe (Mala Wyska)

Siehe auch:
 Uljanowka